Gianluca Grigoletto – sciatore alpino italiano 
 Giuseppe Grigoletto – partigiano italiano